Hans Aabech – calciatore danese
 Kim Aabech – calciatore danese